El Hustle Super Tag Team Championship es un campeonato por parejas de la empresa japonesa de wrestling HUSTLE.

Lista de campeones 

Campeonatos de lucha libre profesional de Japón
Campeonatos en parejas de lucha libre profesional abandonados